Когер:

 Когер, Гастон (en; 1887—1960) — французский легкоатлет.
 Когер, Даниэль (род. 1989) — венгерский хоккеист.
 Когер, Никита (род. 1994) — эстонский футболист.
 Юри Когер (Конрад Юрьевич Геррец; 1907—1969) — эстонский и советский театральный актёр.